Суперкубок Англии по футболу 1974 года () — 52-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречались победитель Первого дивизиона и обладатель Кубка Англии. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 10 августа. В нём встретились «Ливерпуль», чемпион Первого дивизиона в сезоне 1973/74, и «Лидс Юнайтед», обладатель Кубка Англии 1974 года. Матч завершился ничьей, «Красные» одержали победу в серии послематчевых пенальти.

Игра стала первой для «Ливерпуля» под руководством Боба Пейсли, сменившего летом на посту главного тренера Билла Шенкли. Также матч стал известен потасовкой между Билли Бремнером и Кевином Киганом, произошедшей после первого часа игры. Оба игрока сразу были удалены, а перед тем как покинуть поле, они в знак протеста сняли футболки и бросили их на газон. За драку им был выписан штраф в размере 500 фунтов (вместо дисквалификации до сентября, которая означило бы пропуск следующих 11 игр).

Потасовка между Билли Бремнером и Кевином Киганом вошла в сюжет фильма Проклятый «Юнайтед» — о 44 днях Брайана Клафа на посту главного тренера «Лидса».

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на Sunday Times
 Отчёт о матче на Mighty Whites
 Отчёт о матче на LFCHistory.net
 Отчёт о матче на Liverweb

1974
Суперкубок Англии 1974
Суперкубок Англии 1974
Суперкубок Англии
Август 1974 года
События 13 августа
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1974 году
1974 год в Лондоне